Елина Свитолина је освојила турнир. У финалу је савладала Симону Халеп са 4:6, 7:5, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 
 Резултати такмичења на сајту internazionalibnlditalia.com
 
Међународно првенство Италије у тенису — жене појединачно
Међународно првенство Италије у тенису 2017.